Arschak II. ist der Name folgender Personen:

 Arschak II. (Georgien), König von Iberien in Georgien 
 Arschak II. (Armenien) († um 368), König von Armenien

Siehe auch:
 Arsakes II., 	parthischer König